Вострухов — фамилия.

 Известные носители
 Вострухов, Владимир Иванович (1895—1971) — советский военачальник, генерал-полковник
 Вострухов, Олег Васильевич (род. 1958) — Народный депутат СССР (1990—1991)